Mormogystia brandstetteri  — вид ночных бабочек из семейства древоточцев.

Распространение
Считается эндемиком архипелага Сокотра (Йемен. Но есть мнение, что встречается в тропической Африке.

Этимология 
Этот вид назван в честь Иоганна Брандштеттера (Johann Brandstetter), немецкого живописца и энтомолога. Научное название этого вида была впервые опубликовано в 2011 году учёными Салдаитис, Ивинскис и Яковлев.

Описание 
Размах крыльев 33-35 мм. Голова, грудь и брюшко серого цвета. Имеется чёрное пятно на вентральной части заднего крыла.

Питание 
Гусеницы питаются, вероятно, разновидностью акаций.

Примечания 

Эндемики архипелага Сокотра
Древоточцы
Животные, описанные в 2011 году
Насекомые Азии
Таксоны животных, названные в честь людей
Таксоны насекомых, названные в честь людей